Свети Йоан може да се отнася за:

 Свети Йоан Кръстител, кръстник на Исус
 Свети Йоан Богослов, един от 12-те апостоли на Исус и автор на 4-тото канонично евангелие и Откровение
 Свети Йоан Златоуст, най-големия апологет на православната църква;
 Свети Йоан Дамаскин, един от отците на Църквата;
 Свети Йоан Рилски, най-тачения български светец и покровител на България и българите;
 Свети Йоан Владимир, сръбски светец и зет на Самуил;